Csehország
 Vinary, település a Hradec Králové-i járásban
 Vinary, település az Ústí nad Orlicí-i járásban
 Vinary, Přerov településrésze a Přerovi járásban